Meister des Augustiner-Altars ist ein Notname für namentlich nicht bekannte Maler der Gotik.

 Meister des Augustiner-Altars aus Erfurt
  Meister des Augustiner-Altars aus Nürnberg